Mickaël Landreau (Machecoul, 14 mei 1979) is een Frans voetbaltrainer en voormalig doelman. Hij speelde van 1996 tot en met 2014 voor achtereenvolgens FC Nantes, Paris Saint-Germain, Lille OSC en SC Bastia. Daarnaast was hij van 2001 tot en met 2014 international in het Frans voetbalelftal, waarvoor hij elf keer uitkwam.

Clubcarrière 
Landreau speelde tien jaar voor FC Nantes. Hier was hij steeds eerste keeper en verdedigde hij 334 wedstrijden het doel. Hij keepte op zijn zeventiende zijn eerste wedstrijd in het eerste van de club. Hij werd hier ook international. Landreau stapte in 2006 over naar Paris Saint-Germain. In zijn eerste jaar hielp hij PSG met het strijden tegen de degradatie. Paris SG eindigde als vijftiende in de Ligue 1 en speelde daardoor ook in het seizoen 2007/2008 weer in die competitie.

Clubstatistieken

Trainerscarrière 
Landreau werd op 30 mei 2017 voorgesteld als nieuwe trainer van FC Lorient, dat toen pas naar de Ligue 2 was gezakt. In zijn eerste seizoen als hoofdtrainer parkeerde hij Lorient op een zevende plek in de Franse tweede klasse.

Erelijst

Trivia 
 Landreau is met 618 competitiewedstrijden recordhouder qua aantal wedstrijden in de Franse hoogste klasse. De doelman nam dit record op 4 december 2013 over van Jean-Luc Ettori.

Zie ook 
 Lijst van spelers van FC Nantes
 Lijst van spelers van Paris Saint-Germain
 Lijst van spelers van SC Bastia

Landreau,Mickaël
Landreau,Mickaël